Frjazin o Fryazin (, da frjaz' –  – che in russo antico significa "straniero", oppure "italiano" o "genovese") indica 
 Aleviz Frjazin – architetto italiano attivo in Russia
 Antonio Frjazin – architetto italiano attivo in Russia
 Bon Frjazin – architetto italiano attivo in Russia
 Ivan Frjazin – architetto italiano attivo in Russia
 Marco Frjazin – architetto italiano attivo in Russia
 Pietro Francesco Frjazin – architetto italiano attivo in Russia
 Pëtr Antonin Frjazin – scultore e architetto svizzero-italiano attivo in Russia

Pagine correlate 

Frjazino – città della Russia, che prende il nome da questo soprannome